Als Dülfern werden beim Klettern bezeichnet:

 das Abseilen mittels Dülfersitz
 das Piazen, eine Klettertechnik, wird in Frankreich, Italien und gelegentlich in der Schweiz so bezeichnet